Pernille Kløvedal er et navn, der bæres af
 Pernille Kløvedal Helweg (født 1946) – grafiker og forfatter
 Pernille Kløvedal Nørgaard (født 1953) – sygeplejerske og forfatter

Begge tog navnet Kløvedal, da de boede i kollektivet Maos Lyst.